Ανατολή kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Anatolí (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Larísis, 
 Anatolí (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Anatolí (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Anatolí (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar